Paternità – condizione dell'essere padre
 Paternità – trattamento d'onore nella Chiesa cattolica
 Paternità – film del 1914 diretto da Gian Orlando Vassallo

Pagine correlate
 Maternità